Чуко́тка:

 Чукотский полуостров
 Чукотский автономный округ
 «Чукотка» — советский корабль измерительного комплекса.
 «Чукотка» — российский атомный ледокол проекта 22220.
 «Чукотка» — телерадиокомпания, филиал ВГТРК.

См. также 
 (2509) Чукотка — астероид.
 «Спартак-Чукотка» — футбольный клуб.